Rádio Fronteira é uma estação de rádio brasileira com sede em Presidente Prudente, SP. Opera na freqüência 1380 kHz AM. De 2002 Até 31 de julho de 2016, operava como uma emissora afiliada à Rádio Globo.

Ligações externas 
 

Fronteira
Presidente Prudente